La réserve biologique de la Combe d'Ire désigne deux aires protégées de France, en Savoie :
 la réserve biologique dirigée de la Combe d'Ire ;
 la réserve biologique intégrale de la Combe d'Ire.